Фермонт има више значења:
 Фермонт (Илиноис)
 Фермонт (Западна Вирџинија)
 Фермонт (Минесота)
 Фермонт (Небраска)
 Фермонт (Оклахома)
 Фермонт (Северна Каролина)